Nasrollah Khan steht für
 Mirza Nasrollah Khan (unbekannt–1907), erster Premierminister Irans
 Nasrullah Khan (1857–1920), 16. Emir von Afghanistan